

Persone 
 Aleksander Leonidovič Čaika – politico della Federazione russa
 Jurij Jakovlevič Čaika – calciatore russo 
 Vladimir Dmitrievič Čaika – sindaco di Nikolaeva, località dell'Ucraina
 Zarubin Čaika – generale dell'esercito di Emel'jan Ivanovič Pugačëv

Altro 
 1671 Chaika – asteroide della fascia principale
 Čaika – apparecchio fotografico costruito in epoca sovietica
 Čaika – modello di automobile sovietica, prodotto dalla GAZ
 Čaika (Il gabbiano) – opera teatrale di Anton Čechov
 Čaika – fotocamera